Die Communauté de communes des Deux Rives ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Tarn-et-Garonne, Gers und Lot-et-Garonne in den Regionen Okzitanien und Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 24. Dezember 2001 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Valence. Eine Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Gemeinden.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Deux Rives
Deux Rives
Deux Rives
Gegründet 2001